Fordyce kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fordyce (Arkansas)
Fordyce (Nebraska)

Plekjes van Fordyce, een huidaandoening